Termin -{HDR}- ima više značenja.
 2'-Hidroksidaidzein reduktaza, enzim
 -{Hevy Devy Records}-, izdavačka kuća